Ilusión es una marca mexicana nacida en 1949 y perteneciente al grupo Diltex Brands, especializada en lencería, ropa exterior, calzado y moda femenina en general. 

La marca realiza venta por catálogo, retail y online. Actualmente tiene presencia en México, Estados Unidos y Centroamérica.

Historia 
Su fundación fue en 1949, en la Ciudad de México, iniciando hacia 1995 su expansión a Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Además, cuenta con un aproximado de 220 tiendas físicas distribuidas en el continente americano.  También cuenta con e-commerce y diversos puntos de venta online; y se maneja principalmente por medio de venta por catálogo, misma que con el tiempo ha ampliado agregando categorías de ropa juveni, infantil, casual, deportiva, calzado, cosméticos y productos de autocuidado.  

A partir de la gaceta de 2014 y hasta la fecha, Ilusión es una marca de moda reconocida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) como "Marca Famosa", reconocimiento otorgado por su permanencia y total awareness en el Mercado Mexicano (90 de cada 100 mujeres y 70 de cada 100 hombres declararon conocer la marca).

Ilusión fue reconocida en el 2017 por Superbrands México, filial de Superbrands Ltd. En 2017, ganando el premio Effie de Bronce por su campaña "Síguete a ti misma". 

En 2021, Ilusión participó en el Índice de Transparencia de la Moda en México, esta herramienta es un recurso a favor de la moda que permite a los usuarios conocer cuánta información publican las marcas sobre aspectos sociales y medioambientales a lo largo de su cadena de valor. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, detectar rutas de trazabilidad y promover un uso eficiente de las materias primas en México. Obtuvo el cuarto lugar entre marcas nacionales e internacionales y el primer lugar entre las nacionales. El Índice de Transparencia de la Moda en México se encuentra publicado y libre de acceso para cualquier persona en el sitio web.

Relevancia 

 En 2017, Superbrands México, subsidiaria de Superbrands Ltd., otorgó a Ilusión® el reconocimiento Superbrands. 
 De igual manera, en 2017, ganó el premio Effie de Bronce por su campaña "Síguete a ti misma" 

 A partir de la gaceta del año 2014 y hasta la actualidad, Ilusión es una marca de moda reconocida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) como “Marca Famosa", reconocimiento que se otorga por su permanencia y conocimiento total en el Mercado Mexicano (90 de cada 100 mujeres y 70 de cada 100 hombres declararon conocer la marca)

Enlaces externos 

 Sitio de Ilusión (Marca)

Referencias 

Marcas mexicanas
Empresas textiles de México
Tiendas de moda
Ropa interior femenina